Amesschlag heißen folgende geographische Objekte:

 Amesschlag (Gemeinde Oberneukirchen), Ortsteil von Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Amesschlag (Gemeinde Vorderweißenbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich